Сезон 2011/2012 годов стал 62-м сезоном для футбольного клуба «Урал» в чемпионатах страны, а также 7-м подряд, проведённым во втором по значимости дивизионе российского футбола.

Итоги сезона 2010 
По итогам выступлений в Первом дивизионе в 2010 году задача выхода в Премьер-лигу выполнена не была, футбольный клуб «Урал» занял лишь седьмое место. За 38 матчей было забито только 38 мячей (в среднем, ровно 1 мяч за игру). Как следствие, 25 ноября было объявлено, что руководство клуба не намерено продлевать контракт с Борисом Стукаловым, который занимал пост главного тренера команды с мая 2010 года.

19 ноября стало известно, что лучшим игроком сезона в составе «Урала» выбран 20-летний Олег Шатов, занявший первое место в голосовании местных СМИ и болельщиков клуба.

Межсезонье 
30 ноября состоялись первые трансферные приобретения команды в межсезонье: состав клуба пополнили игроки владивостокского «Луча-Энергии» полузащитник Андрей Бочков и защитник Александр Данцев. С обоими футболистами были заключены долгосрочные контракты.

10 декабря было объявлено о начале последнего в году селекционного сбора в турецкой Анталье с 11 по 20 декабря, а вечером 13 декабря в качестве главного тренера клуба был официально утверждён казахстанский специалист Дмитрий Огай, ставший первым иностранным тренером в истории «Урала». В ходе сбора, целью которого был просмотр потенциальных новичков клуба, 16 декабря «Урал» уступил со счётом 0:2 команде «Спартак-Нальчик», а 19 декабря сыграл вничью 2:2 со своим давним соперником по Первому дивизиону «КАМАЗом» и обыграл со счётом 3:2 воронежский «Факел».

14 декабря состоялось заседание Совета директоров клуба, на котором результаты сезона 2010 были признаны неудовлетворительными. Задача на следующий сезон осталась прежней: выход в Премьер-лигу.

Первый сбор 
5 января 2011 года команда отправилась на первый в году учебно-тренировочный сбор в турецкий Белек. 12 января прошла первая игра «Урала» в ходе сбора: со счётом 2:1 был побеждён участник Первой турецкой лиги «Мерсин Идманюрду». Оба гола в составе «шмелей» забил потенциальный новичок клуба Андрей Чухлей из минского «Динамо». В этот же день стало известно, что тренер-селекционер и бывший главный тренер «Урала» Владимир Федотов возглавил футбольный клуб Второго дивизиона «Металлург-Кузбасс».

15 января с минимальным счётом была добыта победа над одним из сильнейших представителей албанской Суперлиги, футбольным клубом «Скендербеу» из города Корча. Единственный гол во встрече забил Николай Сафрониди, находящийся в составе команды с 2010 года.

18 января вновь со счётом 1:0 подопечные Дмитрия Огая победили «Александрию», лидера Первой лиги Украины 2010/11 на тот момент. Отличился в составе «оранжево-чёрных» находящийся на просмотре Егор Ларионов из футбольного клуба «Знамя Труда» (Орехово-Зуево).

По итогам первого сбора были заключены контракты с полузащитниками Андреем Перовым (предыдущий клуб — «КАМАЗ») и Андреем Чухлеем (предыдущий клуб — «Динамо» Минск).

Результаты матчей

Второй сбор 
Утром 25 января футболисты и тренеры «Урала» отправились на второй учебно-тренировочный сбор. Место сбора осталось прежним — город Белек. Днём позже стало известно, что накануне с командой подписал контракт полузащитник Олег Алейник из волгоградского «Ротора».

В первом матче, состоявшемся 28 января, «Урал» со счётом 2:0 победил команду «Таврия», постоянного участника украинской Премьер-лиги и первого чемпиона Украины по футболу. Голами отметились Александр Ставпец, находящийся на просмотре, и Евгений Ятченко.

Второй матч прошёл 31 января неподалёку от Белека — в Кунду. Соперником «шмелей» стал хорватский футбольный клуб «Интер» из Запрешича. «Урал» добился победы с минимальным счётом благодаря точному удару Олега Шатова в концовки встречи.

1 февраля было сообщено о решении руководства клуба выставить на трансфер защитника Эльдара Мамаева.

4 февраля «Урал» провёл два матча. Утром «оранжево-чёрные» разгромили со счётом 7:1 любительский футбольный клуб «Дамла Генч» из Ганновера, выступающий в немецкой Крайслиге. Отличились в составе екатеринбургского клуба арендованный у московского ЦСКА Антон Заболотный, а также Шатов, оформивший хет-трик, Перов и Ятченко. Седьмой гол немцы забыли в свои ворота. Вечером «Урал» встретился с клубом Высшей лиги Белоруссии «Неман» из Гродно. Матч завершился ничьей 1:1 и стал первым невыигрышным для екатеринбургской команды в 2011 году. Единственный гол в составе «Урала» забил потенциальный новичок Максим Семакин из нижегородской «Волги».

6 февраля прошёл матч с клубом румынской Лиги II «Воинта». Встреча закончилась безголевой ничьей.

7 февраля со счётом 3:0 был повержен молодёжный состав самарских «Крыльев Советов». Голы записали себе в актив сербский легионер «Урала» Предраг Сикимич, а также Шатов и Ставпец. Этим же днём было сообщено, что Александр Дмитриев из норвежского «Хёнефосса» и Сергей Рашевский из «Волги» подписали контракты на 2,5 года с екатеринбургским клубом. Утром следующего дня команда вернулась в Екатеринбург.

9 февраля «Урал» пополнился защитником Андреем Ложкиным из челнинского «КАМАЗа» и тренером Сергеем Кулиничем из новокузнецкого «Металлурга-Кузбасса». В этот же день клуб официально прошёл лицензирование в РФС без серьёзных замечаний.

Результаты матчей

Третий сбор 

На свой третий учебно-тренировочный сбор команда отправилась 14 февраля. Местом проведения сбора стал курортный город Айя-Напа на Кипре. В этот же день стало известно о переходе Константина Скрыльникова в ярославский «Шинник» и о выставлении на трансфер Андрея Вавилченкова.

Первым соперником «Урала» стал футбольный клуб «Шлёнск» из польского города Вроцлав, встреча с которым прошла  17 февраля. Матч завершился уверенной победой «шмелей» со счётом 3:0. Дублем отметился Шатов, ещё один гол забил Данцев.

Следующий матч прошёл 20 февраля. Оппонентом екатеринбуржцев выступил армянский клуб «Импульс» из Дилижана. Итогом встречи стала победа «Урала» со счётом 2:1, благодаря голу замбийского легионера Чисамбы Лунгу и автоголу защитника армянской команды.

21 февраля стало известно о подписании контракта на полтора года с нападающим Александром Ставпецом, который тренировался с командой с начала года.

24 февраля была добыта победа над очередным соперником: на этот раз над клубом Футбольной Национальной Лиги «Мордовия» из Саранска. Матч завершился со счётом 4:2. Голами в составе уральцев отметились Кацалапов, Ставпец, Шатов и Сикимич.

В последнем матче сбора, прошедшем 27 февраля, «Урал» сыграл вничью со счётом 0:0 с еще одним клубом ФНЛ — астраханским «Волгарём-Газпромом».

Результаты матчей

Четвёртый сбор

Результаты матчей

Трансферы

Зимнее трансферное окно 
В межсезонье «Урал» практически полностью обновился: 20 игроков (включая лидеров и главного тренера) по разным причинам покинули команду.

Пришли

Ушли 

* В аренду.
** Из аренды.

Летнее трансферное окно

Пришли 

* В аренду.
** Из аренды.

Ушли 

* В аренду.
** Из аренды.

Первенство Футбольной национальной лиги 
См. также: Первенство ФНЛ 2011/2012

Результаты по турам

Статистика выступлений в чемпионате

Результаты матчей 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

 4 тур

 5 тур

 6 тур

 7 тур

 8 тур

 9 тур

 10 тур

 11 тур

 12 тур

 13 тур

 14 тур

 15 тур

 16 тур

Статистика игроков

Чемпионат России 
В статистике учтены матчи, сыгранные в первенстве страны. Количество минут указано без учёта добавленного времени.

Кубок России 
В статистике учтены матчи, сыгранные в кубке страны. Количество минут указано без учёта добавленного времени.

См. также 
 ФК «Сибирь» Новосибирск в сезоне 2011/2012

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Урал»

Примечания 

2011/2012
Урал